Miejscowości w USA:
 North Salem – miejscowość w stanie Indiana, w hrabstwie Hendricks
 North Salem – miejscowość w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Westchester
Gminy w USA:
 North Salem (ang. North Salem Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Linn
 North Salem (ang. North Salem Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Westchester